Șieu se poate referi la:
 Șieu, Bistrița-Năsăud
 Șieu, Maramureș

Vezi și 
 Râul Șieu (dezambiguizare)